Bergsfjorden kan vise til flere steder i Norge:

 Bergsfjorden (Senja) – en fjord i Senja kommune i Troms fylke
 Bergsfjorden (Loppa) – en fjord i Loppa kommune i Finnmark fylke
 Bergsfjord – en bygd i Loppa kommune i Finnmark